Bo puede referirse a:

 Bo (nombre), nombre de pila masculino de origen sueco/danés.
 Bo (lenguaje), muletilla lingüística utilizada en Uruguay.
 Bo (Sierra Leona), una ciudad de Sierra Leona.
 El bō, bastón largo usado como arma tradicional de cuerpo a cuerpo en muchas artes marciales.
 Bo (etnia), extinta etnia originaria de las islas Andamán (India).
 El idioma tibetano, por su código ISO 639-1.